Анато́лий Ивано́в: 
 
 
 Иванов, Анатолий Викторович (род. 1972) — российский футболист.
 Иванов, Анатолий Георгиевич (род. 1950) — российский государственный деятель, депутат пяти созывов в Государственный совет-Хасэ Республики Адыгея и его председатель.
 Иванов, Анатолий Григорьевич (1936—2000) — заслуженный артист РСФСР.
 
 Иванов, Анатолий Иванович (1928—2013) — советский футбольный судья (1954—1978), председатель судейской коллегии Ленинграда/Санкт-Петербурга (1975—1999).
 Иванов, Анатолий Иванович (род. 1942) — чувашский поэт и прозаик.
 Иванов, Анатолий Михайлович (род. 1935) — российский историк, писатель.
 
 Иванов, Анатолий Семёнович (род. 1949) — российский профсоюзный лидер, депутат Государственной думы России трёх созывов от г. Тольятти.
 Иванов, Анатолий Степанович (1928—1999) — русский советский писатель и сценарист; Герой Социалистического Труда, Лауреат Государственной премии СССР.

Примечания